Music (Carole King), een album van Carole King uit 1971
 Music (album van Madonna), een album van Madonna uit 2000 
Music (nummer van Madonna), de gelijknamige titeltrack
 Music (John Miles), een nummer van John Miles 
 Music (Erick Sermon), een album van Erick Sermon 
 The Music, een Britse rockband
 het Belgische jazztijdschrift Music (1924-1939); zie Jazz Club de Belgique
 Music (film), Amerikaanse film uit 2021